Il doppio del Morocco Tennis Tour Marrakech 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Peter Luczak e Alessandro Motti erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Martin Kližan e Daniel Muñoz de la Nava hanno battuto in finale Íñigo Cervantes Huegún e Federico Delbonis 6–3, 1–6, [12–10].

Teste di serie

  Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (quarti di finale)
  Daniel Gimeno Traver /  Javier Martí (ritiro)

  Aljaksandr Bury /  Mateusz Kowalczyk (quarti di finale)
  Gerard Granollers /  Pere Riba (ritiro)

Tabellone

Note 
 

Morocco Tennis Tour Marrakech 2012